Colpo di sole - condizione patologica che si manifesta in seguito ad una prolungata ed eccessiva esposizione del corpo umano ai raggi solari
 Colpo di sole – programma radiofonico italiano
 Colpo di sole – film italiano del 1968 diretto da Mino Guerrini